Hoffa kan avse:

 Albert Hoffa (1859–1907), tysk läkare
 Jimmy Hoffa (1913–försvunnen 1975), amerikansk fackföreningsledare
 Hoffa, film från 1992 om Jimmy Hoffa
 Reese Hoffa (född 1977), amerikansk kulstötare

Efternamn